Прущ-Гданьский:

 Прущ-Гданьский — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Гданьский повят.
 Прущ-Гданьский — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гданьский повят, Поморское воеводство.